Таманский переулок:

Россия 

 В Астрахани:
 Таманский переулок
 1-й Таманский переулок
 Таманский переулок — переулок в посёлке Верхнебаканском Новороссийска Краснодарского края
 Таманский переулок — переулок в Прокопьевске Кемеровской области
 Таманский переулок — переулок в Ростове-на-Дону
 Таманский переулок — переулок в Таганроге Ростовской области

Украина 

 Таманский переулок — переулок в Макеевке Донецкой области
 Таманский переулок — переулок в Харькове
 Таманский переулок — переулок в Херсоне

См. также 

 Таманская улица
 Таманский проспект — проспект в Донецке
 Таманский